Il gruppo dell'arthurite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'arthurite 
 Arthurite
 Bendadaite
 Cobaltarthurite
 Earlshannonite
 Kunatite
 Ojuelaite
 Whitmoreite

Note

Collegamenti esterni 
 

Arthurite